Пондиконисион (Пондикониси,  — «Мышиный остров») — греческий топоним. Может означать:

 Пондиконисион (Керкира)
 Пондиконисион (Ханья)
 Пондиконисион (Эвбея)